Judit Ágoston-Mendelényi – schermitrice ungherese
 László Mendelényi – giurista ungherese
 Tamás Mendelényi – schermidore ungherese